In 1958 werd het 53ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 13 juli 1958 tot 17 januari 1959. Normaal was de kampioen bekend na de heen- en terugronde maar doordat drie teams gelijk eindigden werd er een superronde gespeeld, omdat ook daar geen winnaar uitkwam werd er nog een supersuperronde gespeeld. Vasco da Gama werd kampioen.

Eerste fase

Superronde

Supersuperronde

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario